TW (trigger warning) — попередження про тригер.
 TW (TouchWiz) — графічна оболонка (UI), створена і розроблена компанією Samsung Electronics.
 TW (Total War) — серія стратегічних відеоігор.
 TW (Tribal Wars) — багатокористувацька стратегія в реальному часі.
 TW (terawatt) — позначення теравата, одиниці вимірювання потужності.
 TW — ISO-код Республіки Китай (Тайвань).
 TW — код ІАТА південнокорейської авіакомпанії T’way Air.
 .tw — національний домен верхнього рівня для Республіки Китай (Тайвань).